Kankkonen est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1968), joueur de golf finlandais
 (1886-1955), cycliste sur route finlandais
Veikko Kankkonen (né en 1940), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois